Лос Варгас има више значења:

 Лос Варгас (Абасоло), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Варгас (Буенавентура), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Варгас (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Варгас (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Варгас (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Варгас (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Варгас (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Варгас (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику